Чемпіона́т Ла́твії з футбо́лу, Ви́ща лі́га Латвії з футболу () — серія спортивних змагань з футболу, що проводиться в Латвії. Перший чемпіонат був проведений в 1927 році. Організацією та проведенням змагання займається Латвійська футбольна федерація. Ще одна назва турніру — , так як головним спонсором ліги є компанія Optibet з 2019 року.

Переможці

По титулах

Посилання 
 Сайт Латвійської футбольної федерації